Колбая — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Колбая, Вахтанг (род. 1951) — грузинский политический деятель, председатель правительства Абхазской автономной республики.
 Колбая, Дания Коциевна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.